Helenolius är ett släkte av insekter. Helenolius ingår i familjen kilstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kilstritar
Helenolius